Эльнур Эйваз оглы Нуриев () — азербайджанский военнослужащий, сержант, Национальный Герой Азербайджана.

Биография 
Эльнур Нуриев родился 22 августа 1975 года в селе Джахангирбейли Зангеланского района Азербайджанской ССР. Окончил среднюю школу в 1992 году. В 1993 году был призван в армию. Участвовал в Карабахской войне. Был отправлен в Физулинский район, позже в Тертерский, где отличился, принимая участие в боях за сёла Гапанлы и Сейсулан.

В 1994 году был отправлен в Гянджу. Героически погиб во время подавления мятежа, начавшегося 4 октября.

Память 
Указом президента Азербайджанской Республики № 215 от 5 октября 1994 года Нуриеву Эльнуру Эйваз оглы было присвоено звание Национального Героя Азербайджана (посмертно).

Похоронен Эльнур Нуриев на Аллее Шахидов города Кюрдамир.

Примечания

Ссылки 
 Биография Эльнура Нуриева на сайте milliqahraman.az 

Погибшие в боях Карабахской войны
Участники Карабахской войны с азербайджанской стороны
Похороненные в Кюрдамире